Piccirilli puede hacer referencia a:

Attilio Piccirilli, escultor italiano, hermano de Furio;
Furio Piccirilli, escultor italiano, hermano de Attilio;
Ricardo Piccirilli, historiador argentino;
Pietro Piccirilli , crítico de arte italiano;
Thomas Piccirilli, escritor estadounidense;
Tommaso Piccirilli, motociclista italiano;